Het seizoen 1943/44 was de zestiende editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie).  RCS Hallois, Racing Club Lokeren, UR Namur en Beeringen FC werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling. 

Omwille van de Tweede Wereldoorlog verliep de competitie zeer onregelmatig en konden niet alle wedstrijden tijdig afgewerkt worden. Sommige wedstrijden werden pas zeer laat gespeeld, tot zelfs in juni 1945. Er was dan ook geen seizoen 1944-45. Het volgende seizoen, 1945-46 ging van start in het najaar van 1945.In derde klasse D hebben STVV en Vigor 29 matchen gespeeld.Dat moeten er 30 zijn want STVV en Vigor speelden 3-3 gelijk maar toen Vigor met 10 verder moest na een uitsluiting, gingen ze er allemaal af. De wedstrijd werd omgezet naar 5-0 forfait.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1942-43 voor de start van het seizoen:
 CS Andennais (voorlaatste reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (laatste reeks A) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.
 RCS Hallois (voorlaatste reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 KFC Belgica Edegem (laatste reeks B) degradeerde na 11 seizoenen in 1e en 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 12 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Negen clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 Enghien Sports
 Everbeur Sport
 Bevel FC
 Olse Merksem SC
 US Fossoise
 CS Libramont
 Maeseycker FC
 FC Hannutois
 Queue-Du-Bois FC
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 SK Geraardsbergen
Eén club promoveerde na 5 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Stade Kortrijk
Eén club promoveerde na 11 seizoenen terug naar 3e nationale:
 K. Humbeek FC

Deelnemende teams

Volgende 60 ploegen speelden in het seizoen 1943-44 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 2 keer 16 clubs en 2 keer 15 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. 

KSC Menen (56) speelde wegens de oorlogsomstandigheden dit seizoen geen competitievoetbal.  Het trad vanaf het seizoen 1945-46 terug aan in 3e nationale.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1945-46 op het eind van het seizoen:
 RCS Hallois (kampioen reeks A) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 Racing Club Lokeren (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 UR Namur (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Beeringen FC (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Daarnaast mochten ook de ploegen die gedegradeerd waren uit de Eerste Afdeling in het seizoen 1942-43, R. Union Hutoise FC, CS Andennais en KFC Belgica Edegem, terug aantreden in Eerste Afdeling in het seizoen 1945-46.

Degraderende teams
Het is niet duidelijk wat de criteria voor degradatie waren.  Mogelijk was er geen degradatie voorzien en trokken de 3 clubs die vanaf het volgende seizoen niet meer in 3e nationale uitkwamen zich vrijwillig terug.  In ieder geval traden volgende 3 clubs aan in de regionale afdelingen vanaf het volgende seizoen:
 Châtelineau Sport (13e reeks C) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 CS Libramont (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Queue-Du-Bois FC (16e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3